Список крупнейших публичных компаний Китая составлен на основе рейтинга Forbes Global 2000, опубликованного в журнале Forbes в мае 2019 года. Среди крупнейших компаний КНР преобладают компании финансового сектора (банки и страховые компании), за которыми следуют компании нефтегазового и машиностроительного секторов, компании электронной коммерции и информационных технологий, строительные и энергетические компании, а также компании, работающие в сфере недвижимости.

Крупнейшим корпоративным центром Китая является Пекин, за которым следуют города Гонконг, Шэньчжэнь и Шанхай. По состоянию на начало 2019 года, в первой сотне крупнейших публичных компаний мира было 20 компаний из Китая, во второй сотне — 15, в третьей сотне — 10, в четвёртой сотне — 9 и в пятой сотне — 13.

На позиции многих китайских компаний в рейтинге повлияла торговая война между США и Китаем, начавшаяся в начале 2018 года и вспыхнувшая с новой силой весной 2019 года. Особенно пострадали производители электроники и телекоммуникационного оборудования, такие как Huawei и ZTE. В рейтинге 2019 года государственный Industrial and Commercial Bank of China седьмой год подряд занял первое место среди публичных компаний мира. Остальные банки из «Китайской большой четвёрки» (China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China) также сохранили свои места в первой десятке рейтинга.

Среди 61 страны, компании которых попали в рейтинг, Китай (309) уступил лишь США (575) и значительно опередил Японию (223). Для сравнения, в 2003 году, когда был опубликован первый рейтинг Forbes Global 2000, в нём было 776 компаний из США и всего 43 компании из Китая. В рейтинг 2019 года попало 18 новых компаний из Китая, включая Xiaomi — четвёртого по величине производителя смартфонов в мире. Однако список Forbes продемонстрировал пробуксовку амбициозной программы Пекина «Made in China 2025», которая направлена на государственное стимулирование таких высокотехнологичных отраслей, как аэрокосмическая промышленность, биотехнологии, робототехника, новые материалы и энергоэффективность (к примеру, и китайский аэрокосмический флагман AVIC, и гонконгская корпорация Sino Biopharmaceutical значительно уступали в своих отраслях американским и европейским корпорациям).

Подавляющее большинство китайских компаний, представленных в Forbes Global 2000, котируются на трёх крупнейших фондовых биржах Китая — Шанхайской фондовой бирже, Гонконгской фондовой бирже и Шэньчжэньской фондовой бирже. Крупнейшими китайскими работодателями из списка Forbes Global 2000 были PetroChina (476,2 тыс. сотрудников), Agricultural Bank of China (473,7 тыс.), Jardine Matheson (469 тыс.), China Mobile (459,1 тыс.), Yum China Holdings (450 тыс.), Industrial and Commercial Bank of China (449,3 тыс.), Sinopec (423,5 тыс.), Ping An Insurance (376,9 тыс.), China Construction Bank (352,6 тыс.) и Bank of China (311,1 тыс.).

Методика составления рейтинга 
Рейтинг Forbes Global 2000, ежегодно составляемый с 2003 года, рассчитывается по четырём основным показателям: выручка, прибыль, активы (данные за последние 12 месяцев) и рыночная стоимость (данные по состоянию на март 2019 года). Также учитываются показатели дочерних компаний, в которых материнская компания владеет или управляет более 50 % акций. Сначала специалисты Forbes составляют четыре отдельных списка 2000 крупнейших компаний по каждому из показателей. Чтобы претендовать на место в итоговом рейтинге Forbes Global 2000, компания должна попасть хотя бы в один из списков (если компания имеет показатели ниже установленного порога, то она получает 0 баллов по этому списку). Затем баллы всех четырёх списков суммируются, и выводится сводный балл для каждой из компаний, которые сортируются по величине сводного балла в порядке убывания.

Рейтинг

География 
Абсолютное большинство крупнейших компаний Китая сконцентрированы в трёх важнейших экономических регионах страны — вокруг залива Бохайвань (Пекин, Тяньцзинь, Хэбэй, Ляонин и Шаньдун); вокруг дельты реки Янцзы (Шанхай, Чжэцзян, Аньхой и Цзянсу); вокруг дельты реки Чжуцзян (Гонконг и Гуандун).

В списке Forbes Global 2000 за 2019 год были представлены 76 компаний из Пекина, 46 компаний из Гонконга, 33 компании из Шанхая, 22 компании из Шэньчжэня, 13 компаний из Гуанчжоу, 11 компаний из Ханчжоу, 7 компаний из Нанкина, 6 компаний из Тяньцзиня, по четыре компании из Чанши и Чунцина, по три компании из Сианя, Сямыня, Уханя, Фошаня, Фучжоу и Циндао.

Секторальный обзор 
Несмотря на замедляющийся рост ВВП, многомиллиардные тарифы администрации Трампа и усилившийся протекционизм со стороны Европы, Китай сохранил за собой статус второй по величине экономики мира и крупнейшего производственного центра планеты. Всё это способствовало тому, что компании из Китая продолжили усиливать своё присутствие в рейтинге Forbes. В 2019 году впервые большинство новых компаний, появившихся в Forbes Global 2000, были родом из Китая.

Наивысшие позиции в рейтинге Forbes Global 2000 за 2019 год заняли китайские компании финансового сектора (отчасти это объясняется тем, что в методологии Forbes учитываются общие активы, которые традиционно больше у банков и страховщиков по сравнению с другими секторами экономики; кроме того, в активы включён не только капитал банка и страховой компании, но и долги в различных вариациях). В первой десятке оказались все банки из «большой четвёрки» (Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China), а также крупнейшая страховая компания мира — Ping An Insurance. Конкуренцию китайским государственным финансовым конгломератам на вершине рейтинга составили лишь американские банки JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo. Во многом лидерству банков «Большой четвёрки» способствовало активное внедрение новых финансовых технологий.

Хотя Industrial and Commercial Bank of China сохранил свои лидирующие позиции, JPMorgan Chase сместил China Construction Bank со второго места в списке крупнейших банков мира 2019 года. Положительной динамики финансовому сектору Китая добавило решение властей разрешить иностранным инвесторам иметь 51 % акций в компаниях, работающих в материковом Китае (ранее контрольный пакет закреплялся только за китайскими акционерами). Вслед за государственными банками «большой четвёрки» в рейтинге Forbes Global 2000 идут смешанные китайские банки со значительной долей частных инвестиций (China Merchants Bank, Bank of Communications, Industrial Bank Co., Shanghai Pudong Development Bank), а также крупные региональные банки, контролируемые властями городов и провинций (Bank of Beijing, Bank of Shanghai, Bank of Jiangsu, Bank of Ningbo, Bank of Nanjing, Bank of Jinzhou, Bank of Hangzhou).

Вслед за крупнейшей страховой компанией мира Ping An Insurance (Шэньчжэнь), которая поднялась с 10-го места в рейтинге 2018 года до шестого места в рейтинге 2019 года, в списке Forbes Global 2000 расположились пекинская China Life Insurance, гонконгская AIA Group, шанхайская China Pacific Insurance и пекинская People’s Insurance Company of China. Все страховые компании из состава «большой пятёрки» входят в число 30-и крупнейших компаний Китая. В рейтинге Forbes Global 2000 за 2019 год среди 25 крупнейших страховщиков мира Китай, Япония и США были представлены четырьмя компаниями каждая.

Среди 154 компаний технологического сектора Китай (20) уступил лишь США (65), но обогнал Тайвань (17), Японию (14) и Южную Корею (6). Однако в первую десятку крупнейших технологических компаний мира попал лишь один представитель Китая — Tencent, которому противостояли восемь компаний из США и корейская Samsung Electronics.

В телекоммуникационном секторе китайская China Mobile обогнала японские компании Softbank и Nippon Telegraph and Telephone, уступив в мире лишь американским гигантам AT&T и Verizon Communications. Все компании из китайской «большой тройки» (China Mobile, China Telecom и China Unicom) делают ставку на развитие сетей 5G.

В высокотехнологичных отраслях, таких как производство аэрокосмической продукции, робототехники и полупроводников, биотехнологии, разработка программного обеспечения, китайские компании значительно уступали компаниям из США и Европы. В аэрокосмическом секторе была представлена лишь одна китайская компания — AVIC, в биотехнологическом секторе — лишь Sino Biopharmaceutical, в полупроводниковом секторе — лишь Longi Green Energy Technology.

Вслед за компаниями финансового и технологического секторов в рейтинге Forbes Global 2000 шли строительные компании во главе с крупнейшей China State Construction Engineering. Из 123 строительных компаний, попавших в список, 35 % были из Китая, в том числе шесть в первой десятке. Это стало результатом того, что Китай испытал крупнейший инфраструктурный бум за прошедшее десятилетие, а многие китайские строительные компании вышли на бурно развивающиеся рынки Азии и Африки.

В сфере розничной торговли лидировал китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group, который в мировом масштабе уступал лишь американским корпорациям Amazon и Walmart. В 2019 финансовом году, благодаря покупкам его 654 млн активных клиентов, Alibaba Group смог нарастить продажи на 51 % до 56 млрд долларов, однако на фоне экономического спада в Китае и торговой войны с США темпы роста компании вероятно будут замедляться. Вслед за Alibaba Group размещались гонконгские конгломераты CK Hutchison Holdings, которому принадлежит крупнейшая сеть магазинов по продаже товаров для здоровья, красоты и домашнего хозяйства A.S. Watson Group, и Jardine Matheson, которому принадлежат торговые сети Dairy Farm, Jardine Cycle & Carriage и Jardine Motors Group.

В сфере недвижимости гонконгская Link Real Estate Investment Trust стала крупнейшей компанией мира по размеру прибыли, обогнав даже канадского гиганта Brookfield Asset Management. В «большую десятку» китайских компаний в сфере недвижимости вошли Evergrande Group, China Vanke, Country Garden Holdings, Poly Developments & Holdings и China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (Гуандун), China Resources Land и Sun Hung Kai Properties (Гонконг), Sunac China Holdings (Тяньцзинь), Greenland Holdings (Шанхай) и Longfor Properties (Пекин). Наиболее перегретыми рынками недвижимости Китая являются Гонконг, Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Шанхай.

В первой десятке крупнейших нефтегазовых компаний мира китайская PetroChina расположилась на четвёртом месте, уступив лишь таким гигантам, как Royal Dutch Shell, ExxonMobil и Chevron. Другая китайская компания, Sinopec, в рейтинге Forbes Global 2000 смогла обойти российские компании Газпром и Роснефть, а также бразильскую Petrobras. Обе китайские нефтегазовые компании имели очень высокую выручку от реализации продукции, но при этом относительно низкую прибыль. Кроме того, PetroChina являлась крупнейшим работодателем Китая среди компаний Forbes Global 2000, а Sinopec располагалась на 7-м месте.

Галерея

См. также 
 Список крупнейших компаний Китая по версии Fortune (2020)

Примечания

Ссылки 
 The World’s Largest Public Companies

 
Кр
Списки:Экономика Китая
2019 год в Китае
2019 год в экономике
Китай